Dammbau steht für:

 das Errichten von Dammbauwerken, siehe Damm (Wall)
 Dammbau (Roman), 1930 erschienener Roman von Margarete Boie